Ion Moldovan ist der Name folgender Personen:

* Ion Moldovan (Fußballspieler) (* 1954), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ion Moldovan (Tennisspieler) (Ionuț Moldovan; * 1978), rumänischer Tennisspieler